Dit is een lijst van planetoïden 113101-113200 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 113101 - || 2002 RO76 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113102 - || 2002 RR76 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113103 - || 2002 RS76 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113104 - || 2002 RT76 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113105 - || 2002 RV76 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113106 - || 2002 RD77 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113107 - || 2002 RM77 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113108 - || 2002 RS77 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113109 - || 2002 RB78 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113110 - || 2002 RH78 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113111 - || 2002 RY78 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113112 - || 2002 RD79 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113113 - || 2002 RH79 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113114 - || 2002 RK79 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113115 - || 2002 RQ79 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113116 - || 2002 RC80 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113117 - || 2002 RF80 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113118 - || 2002 RP80 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113119 - || 2002 RS80 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113120 - || 2002 RH81 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113121 - || 2002 RM81 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113122 - || 2002 RP81 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113123 - || 2002 RQ81 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113124 - || 2002 RV81 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113125 - || 2002 RA82 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113126 - || 2002 RK82 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113127 - || 2002 RD83 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113128 - || 2002 RR83 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113129 - || 2002 RZ83 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113130 - || 2002 RA85 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113131 - || 2002 RK86 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113132 - || 2002 RM86 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113133 - || 2002 RV86 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113134 - || 2002 RD87 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113135 - || 2002 RF87 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113136 - || 2002 RO87 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113137 - || 2002 RX87 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113138 - || 2002 RZ87 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113139 - || 2002 RC88 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113140 - || 2002 RR89 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113141 - || 2002 RZ89 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113142 - || 2002 RB90 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113143 - || 2002 RT92 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113144 - || 2002 RZ92 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113145 - || 2002 RK93 || 5 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113146 - || 2002 RX93 || 5 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113147 - || 2002 RR94 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113148 - || 2002 RZ94 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113149 - || 2002 RC95 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113150 - || 2002 RS95 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113151 - || 2002 RX95 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113152 - || 2002 RC96 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113153 - || 2002 RF96 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113154 - || 2002 RJ96 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113155 - || 2002 RZ96 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113156 - || 2002 RA97 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113157 - || 2002 RU97 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113158 - || 2002 RV97 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113159 - || 2002 RW97 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113160 - || 2002 RC98 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113161 - || 2002 RF98 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113162 - || 2002 RA99 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113163 - || 2002 RM99 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113164 - || 2002 RS99 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113165 - || 2002 RB100 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113166 - || 2002 RV100 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113167 - || 2002 RY100 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113168 - || 2002 RH101 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113169 - || 2002 RP101 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113170 - || 2002 RZ101 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113171 - || 2002 RG102 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113172 - || 2002 RN102 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113173 - || 2002 RS102 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113174 - || 2002 RU102 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113175 - || 2002 RW102 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113176 - || 2002 RY102 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113177 - || 2002 RD103 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113178 - || 2002 RG103 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113179 - || 2002 RH104 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113180 - || 2002 RS105 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113181 - || 2002 RU105 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113182 - || 2002 RV105 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113183 - || 2002 RZ105 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113184 - || 2002 RE106 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113185 - || 2002 RF106 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113186 - || 2002 RG106 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113187 - || 2002 RN106 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113188 - || 2002 RP106 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113189 - || 2002 RR106 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113190 - || 2002 RV106 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113191 - || 2002 RJ107 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113192 - || 2002 RT107 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113193 - || 2002 RX107 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113194 - || 2002 RY107 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113195 - || 2002 RE108 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113196 - || 2002 RJ108 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113197 - || 2002 RJ110 || 6 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113198 - || 2002 RE111 || 6 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113199 - || 2002 RM111 || 6 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113200 - || 2002 RP111 || 6 september 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten